Абсаля́мов — башкирская и татарская фамилия. Известные носители:
 Абсалямов, Абдурахман Сафич (1911—1979) — татарский писатель и переводчик, журналист, военный корреспондент.
 Абсалямов, Минзакир Абдурахманович (1896—1981) — военачальник советской армии, генерал-майор. Доктор военных наук, доцент.
 Абсалямов, Мифтах Шагеевич (1894—1928) — татарский актёр, Герой Труда (1926).
 Абсалямов, Файзолла (1911—1993) — казахский кинооператор, документалист.
 Абсалямов, Хамза Салахетдинович (род. 1930) — советский нефтяник, депутат Верховного Совета СССР 6-го созыва.
 Абсалямов, Шафик Гафиатуллович (1906—1942) — советский политический деятель, депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва (1938—1946).

См. также 
 Абсалямово